Peszek ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Peszek (* 1944), polnischer Schauspieler
 Maria Peszek (* 1973), polnische Schauspielerin und Sängerin
 Samantha Peszek (* 1991), US-amerikanische Kunstturnerin

Siehe auch:
 Pešek
 Peschek
 Pescheck